Crane kan syfta på:

Geografi

Barbados 

 Crane, Barbados, Saint Philip,

USA 

 Crane, Indiana, ort, Martin County, 
 Crane, Missouri, ort, Stone County, 
 Crane, Texas, countyhuvudort, Crane County, 
 Crane, Montana, ort, Richland County, 
 Crane, Oregon, ort, Harney County, 

Robotskapade USAförgreningar